Minkkinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Arno Rafael Minkkinen (né en 1945), photographe finlando-américain
 (né en 1993), tireur sportif finlandais
 (né en 1984), patineur artistique finlandais
Suvi Minkkinen (née en 1994), biathlète finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois